Никола́й Па́влов:
 
 Павлов, Николай Андреевич (1925—1983) — бригадир слесарей-монтажников, Герой Социалистического Труда.
 Павлов, Николай Валентинович (род. 1951) — доктор исторических наук, профессор. Известный специалист по Германии.
 
 Павлов, Николай Викторович (род. 1948) — советский и российский дипломат.
 
 Павлов, Николай Григорьевич (1960—1996) — советский и российский актёр театра и кино.
 
 Павлов, Николай Иванович (1914—1990) — сотрудник НКВД, хозяйственный деятель, генерал-лейтенант.
 Павлов, Николай Иванович (1901—1985) — советский футбольный арбитр.
 Павлов, Николай Матвеевич (1924—1978) — полный кавалер ордена Славы.
 Павлов, Николай Михайлович (1835—1906) — черносотенец, публицист, историк, автор 5-томной «Русской истории»
 Павлов, Николай Никитович (1921—1999) — Герой Советского Союза.
 Павлов, Николай Никифорович (1902—1985) — советский астроном.
 
 Павлов, Николай Петрович (1954) — советский футболист и украинский футбольный тренер.
 Павлов, Николай Семёнович (1911—?) — депутат Верховного Совета СССР V созыва.
 Павлов, Николай Спиридонович (1922—2004) — Герой Советского Союза.
 Павлов, Николай Филиппович (1803—1864) — русский писатель XIX века. Жена — Павлова, Каролина Карловна.